<noinclude>
Вильгельм V:</noinclude>
 Вильгельм V Оранский'''
 Вильгельм V (герцог Баварии)
 Вильгельм V (ландграф Гессен-Касселя)
 Вильгельм V Старый (маркиз Монферратский) См. также 
 Гильом V